Гобсон или Хобсон () — английская фамилия. Известные носители:
 Гобсон, Джон Аткинсон (1858—1940) — английский экономист.
 Гобсон, Уильям (1792—1842) — первый губернатор Новой Зеландии и соавтор Соглашения Вайтанги.
 Хобсон, Валери (1917—1998) — британская актриса 1940-х и 1950-х годов.
 Хобсон, Джейн (1918—1984) — американская певица (меццо-сопрано) и музыкальный педагог.
 Хобсон, Мэри (род. 1926) — английская поэтесса, писатель, переводчик с русского.
 Хобсон, Мэри (кёрлингистка) — американская кёрлингистка.